La denominación Condado de La Salle puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de La Salle, condado de Illinois.
 Condado de La Salle, condado de Texas.